Grupa F a Campionatului European de Fotbal 2016 este formată din: Portugalia, Islanda, Austria și Ungaria. Meciurile s-au jucat între 14 iunie și 22 iunie 2016.

Clasament

|}

Meciuri

Austria vs. Ungaria

Portugalia vs. Islanda

Islanda vs. Ungaria

Referințe

Campionatul European de Fotbal 2016